Вересня — село, Київська область, Поліський район.
 Вересня — колишня назва села Вересна, Житомирська область, Баранівський район.

 Вересня — річка в Україні, права притока Ужа.